Eva Avossa – politica italiana
 Giovanni Avossa – avvocato italiano
 Giuseppe Avossa – compositore italiano

Pagine correlate
 D'Avossa